Morte di una strega (Death of Jezebel) – romanzo poliziesco del 1948 di Christianna Brand
 Morte di una strega – miniserie televisiva del 1995 di Cinzia TH Torrini